Prandl heißen folgende geographischen Objekte:
 Prandl (Gemeinde Waldburg), Ort bei Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Prandl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Prandl (1892–1976), Bürgermeister und Landtagsabgeordneter 
 Daniel Prandl (* 1979), deutscher Jazzmusiker
 Eduard Prandl (1871–1922), österreichischer Architekt
 Gertrude Grob-Prandl (1917–1995), österreichische Sopranistin
 Wolfram Prandl (1935–2001), deutscher Professor und Physiker

Siehe auch:
 Prandtl
 Prantl
 Brandl